Taiuã () é uma cidade da China, capital da província de Xanxim. Tem cerca de 4.3 milhões de habitantes. Foi anteriormente conhecida por Yanggu.

Subdivisões

Cidades irmãs 
As cidades irmãs de Taiyuan são:
  Saint-Denis, França (2012)

Bibliografia

Ligações externas 
 Taiyuan sítio web 

Cidades de Xanxim
Capitais das províncias da China